Садовский, Владимир:
 Садовский, Владимир Иванович (1865—1940) — украинский священник УГКЦ, папский камергер, деятель культуры.
 Садовский, Владимир Лаврентьевич (1909—1973) — русский советский писатель и драматург, очеркист, журналист.
 Садовский, Владимир Михайлович (род. 1956) — российский учёный, член-корреспондент РАН (2022).